Józef Matuszek (ur. 1890, zm. 1983) – ksiądz katolicki, kapelan w Armii Andersa
 Józef Matuszek (ur. 1900 w Darkowie, zm. 1970 w Tarnowskich Górach) – polski lekarz, działacz niepodległościowy i społecznik
 Józef Matuszek (ur. 1950 w Bażanowicach) – polski profesor, nauczyciel akademicki w Bielsku-Białej